La caja Dybbuk es el nombre que se le ha dado a un mueble para almacenar vinos que supuestamente se encuentra habitado por un Dybbuk; un espíritu judío. La caja alcanzó fama después de ser subastada en eBay junto con su historia de terror escrita por Kevin Mannis, y que es la base para la película de miedo The Possesion (2012).

Leyenda e historia 

La leyenda sobre la caja se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial cuando su propietario original, un superviviente del holocausto polaco,  huyó a España y luego a Estados Unidos. El superviviente del holocausto falleció en el 2001 y un restaurador de muebles compró la caja en un remate. La nieta del superviviente le contó al comprador que la caja había estado en el cuarto de costura de su abuela y nunca era abierta ya que un dybbuk - un espíritu maligno según el folclore judío - vivía en su interior. El restaurador de muebles le ofreció devolverle la caja a la nieta, quien sufrió una crisis nerviosa y se negó a aceptarla.

Al abrir la caja el comprador encontró que contenía dos peniques de 1920, un mechón de cabello rubio, un rizo de cabello castaño y una pequeña figura que tenía grabada la palabra hebrea "Shalom".

Varios de los dueños de la caja han informado sobre un extraño fenómeno que la rodea. Iosif Neitzke, la última persona en rematar la caja en eBay, sostenía que la caja era la causante de la aparición de luces y fuegos en su casa y de que se le cayera el pelo. El restaurador de muebles afirma que fue el responsable de causarle un ataque al corazón a su madre y que su negocio tambaleara. Todos los dueños han comentado sobre un olor a amoníaco que proviene de la caja y pesadillas acerca de una horrible anciana junto a ella.

Actualmente la caja pertenece a Zak Bagans, investigador paranormal y presentador del programa "Ghost Adventures" ("Buscadores de Fantasmas"), la compró para su colección personal en el museo "Zak Bagans Haunted Museum". Se expondrá cerrada ya que él dijo: "Esa caja oculta algo oscuro". Solo podrá verse abierta en una sala privada siendo mayor de edad y firmando un contrato de responsabilidad.

Diseño 

El mueble posee el Shema tallado sobre un lateral; el shema son las primeras palabras y el nombre de una de las principales oraciones de la religión judía en la que se manifiesta su credo en un solo Dios. Sus dimensiones son 12.5". x 7.5" x 16.25"

Cultura popular 

La Caja Dybbuk ha sido el tema central de la película lanzada el 2012 titulada Posesión Satánica, en la cual se muestra la mitología de la caja y la posesión desde el punto de vista del Judaísmo. La versión en DVD incluye como extra una entrevista con el actual propietario de la caja.

Referencias

Enlaces externos 

 Mirror of Página en eBay sobre la caja Dybbuk
 Sitio web sobre la caja Dybbuk

Fantasmas